La famille Karamé (Karami) est une des plus grandes familles du Liban. C'est une famille sunnite originaire de Tripoli.

 Abdel Hamid Karamé (1890-1950) - l'ancien premier ministre du Liban.
 Rachid Karamé (1921-1987) - l'ancien premier ministre du Liban.
 Omar Karamé  (1934-2015) - l'ancien premier ministre du Liban.
 Ahmad Karamé - homme politique libanais.
 Faisal Karamé - ministre de la Jeunesse et des Sports du Liban.

Notes et références 

Homonymie de patronyme
Famille du Liban
Dynastie républicaine